SimGolf ist der Titel zweier Computerspiele:

 von Maxis, 1996, siehe SimGolf (1996)
 von Firaxis, 2002, siehe Sid Meier’s SimGolf